Давыд Васильевич Гундоров по прозванию Немой — князь, голова, воевода и наместник во времена царствования Ивана IV Васильевича Грозного.  

Сын князя Василия Ивановича Немого-Тетёрки (Тетерьки) и княжны Фетиньи Григорьевны дочери Полуехта Бутурлина.

Биография 
В Дворовой тетради упомянут тысячником 3-й статьи из Вязьмы (1550). Отправлен с воеводами в Казань (1554). На свадьбе казанского царя Симеона Бекбулатовича находился в числе "поезжан" (1554). Участвовал в Ливонской войне. Упомянут головою в полоцком походе (1563/64), оставлен головою в Великих Луках для защиты (январь 1563). После взятия Полоцка оставлен 2-м воеводою "в остроге за городом" (1563). В походе из Полоцка в литовские земли 2-й воевода Сторожевого полка (1564). Воевода в Одоеве (1564), в Калуге 2-й воевода Передового полка (1564). В войске царя Шигалея в Вязьме и Ржеве 2-й воевода полка левой руки (1564). В походе против литовцев из Великих Лук под Озерище 2-й воевода полка левой руки (октябрь 1564). Входил в Земский двор (1565-1572). Послан в Почап (май 1565). В Брянском лесу 2-й воевода сторожевого полка из Почапа (июнь 1565). Дворянин 1-статьи на Земском соборе (25 июня - 02 июля 1566). Упомянут в ответной грамоте польским послам об отказе в перемирии и продолжении войны (02 июля 1566). В Великих Луках в войске возглавлял казанских людей (1567). Воевода левой руки (1568). Наместник и воевода в Рыльске (весна 1572).

Крупный землевладелец, владелец родовых владений в Суздальском уезде, а также поместий в Московском, Каширском и Ржевском уездах.

Семья 
Жена: княжна Авдотья.

Сыновья:

 князь Гундоров Иван Давыдович Безногий - вместе с детьми Семёном и Гаврилом просили польского короля Сигизмунда III вернуть им их вотчину полученную дедом Иваном Давыдовичем Гундоревым, село Зименки с деревнями (400 четвертей земли) и поместье Меховицы с деревнями (500 четвертей земли) в Суздальском уезде.
Князь Гундоров Иван Давыдович Большой.
Князь Гундоров Фёдор Давыдович
Князь Гундоров Иван Давыдович Меньшой.
Князь Гундоров Гаврила Давыдович.
Князь Гундоров Семён Давыдович.

Литература 

 Полное собрание русских летописей. Т. 13. М. 2000 г. 
 Разрядная книга 1475-1598 гг. М. 1966 г.
 Разрядная книга 1475-1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М. 1981 г.
 А.А. Зимин. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. М.-Л. АН СССР. 1950 г.
 Писцовые книги Московского государства XVI века. Ч. 1. От. 2. СПб. 1877 г.
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Гундоров Давыд Васильевич. стр. 171; 172.

Давыд
Воеводы Одоева
Воеводы Рыльска